Акилле Лауро (1887—1982) — итальянский судовладелец и политик.
  (1892—1941) — подполковник итальянской армии, погибший в ходе греческой кампании 1941 года.
 Акилле Лауро (род. 1990) — сценическое имя итальянского рэпера Лауро Де Мариниса (Lauro De Marinis).
 «Акилле Лауро» — круизный морской лайнер.